Guaratinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaratinga (ort), Bahia, Itabela, 
 Guaratinga (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar